Појам „Иницијал” () означава велико почетно слово и може се односити на:

 иницијал (орнамент) - прво слово на почетку поглавља у књигама, брошурама и часописима, које је већег писмовног лика од осталих слова текста и често је украшено орнаментима и ликовним мотивима. 
 Иницијали - почетна слова имена и презимена
 Приступ слога или иницијал - у фонетици и фонологији део слога који претходи језгру слога.

Референце